Damernes doubleturnering i badminton under sommer-OL 2020 finder sted 24. juli - 31. juli 2021 og bliver afviklet i Musashino Forest Sport Plaza, der ligger i Heritage Zonen.

Medaljefordeling

Format 
Turneringen begynder med indledende gruppekampe, hvor udøverne bliver delt op i fire grupper og spiller alle-mod-alle i de indledende grupper. De fire bedst doubler er seedede og er placeret i hver deres indledende gruppe. De to bedste doubler fra de indledende gruppekampe går videre til kvartfinalerne. Den bedste double i hver gruppe går til hver sin kvartfinale, mens de fire toere er gennem lodtrækning for at blive placeret i kvartfinalen. Herefter er der semifinaler, kamp om bronze samt finalen.

Seedet 
I alt er fire par seedet i konkurrencen.

Resultater

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

Referencer 

Damedouble